é um mestre de caratê e um monge budista, nascido em Tóquio, no ano de 1937, veio para o Brasil, na década de 1960, (atualmente residindo na Europa) quando passou a difundir sua arte marcial e seus ensinamentos. Possui um centro onde desenvolve suas atividades, a qual pretende ser muito mais do que uma simples escola de artes marciais, mas sim um formador de praticantes do Budô, que é a Dojinmon. Esta Escola possui Dojos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Paraná, e Bahia. Foi aluno direto do mestre Hironori Otsuka, fundador do estilo Wado-ryu, de caratê. Este é o estilo este que é difundido por Mestre Suzuki, que por isso é reconhecido. Chegou ao Brasil na década de 1960, onde se instalou no Rio Grande do Sul.

Mestres do caratê
Budistas do Japão
Naturais de Tóquio
Pessoas do período Showa